Mr Crowley Live EP — перший міні-альбом Оззі Осборна.

Композиції 
 Mr. Crowley - 4:51
 You Said It All - 3:53
 Suicide Solution - 4:28

Джерела 
 Mr Crowley Live EP  allmusic
 Mr Crowley Live EP last.fm

Альбоми Ozzy Osbourne